Big Brother – rumuńska wersja holenderskiego programu Big Brother. Premiera tego reality show odbyła się 16 marca 2003 roku. Nakręcono tylko 2 edycje. Stacją która pokazywała show była Prima TV. Prowadzącymi byli Andreea Raicu i Virgil Ianțu.

1 edycja 
Start: 16 marca 2003 roku  
Koniec: 6 lipca 2003 roku  
Dni: 113

Uczestnicy:  

 Soso - (zwycięzca) 
 Alida - 2 miejsce
 Florin - 3 miejsce
 Andreea - 4 miejsce
 Nadira 
 Mumu 
 Iulia 
 Violeta 
 Adrian 
 Ernest 
 Izabela
 Costel

2 edycja 
Start: 13 marca 2004 roku  
Koniec: 14 czerwca 2004 roku  

Uczestnicy:  

Finaliści: 
 Iustin - (zwycięzca) 
 Raluca - 2 miejsce
 Ciprian - 3 miejsce 
 George - 4 miejsce

Pozostali: 
 Tino 
 Aly  
 Andreea 
 Evelina 
 Fily  
 Virginia  
 Daniel  
 Monica

Rumunia
Telewizja w Rumunii